Миддендорфы () — остзейские дворянские роды.
 Высочайше утверждённый 26 сентября 1841 г. герб Владимира Миддендорфа, коллежского асессора.
 Высочайше утверждённый 1 августа 1852 г. герб Миддендорфов, потомства титулярного советника Андрея.
 Александр Миддендорф, действительный статский советник.

Описание герба 
Высочайше утверждённый 10 апреля 1864 г. герб Александра Миддендорфа, действительного статского советника:

В золотом поле лазоревый пояс, обременённый тремя серебряными пчёлами в ряд. Вверху в ряд три зеленых дубовых ветки с красными желудями на каждой вверху, внизу красная лодка.

Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник — зелёная дубовая ветвь с красным жёлудем наверху между двух золотых страусовых перьев. Намёт справа голубой с золотом, слева зелёный золотом.

Примечания

Литература 
 Герб Миддендорфов внесён в 
 Балтийский гербовник

Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены пчёлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены дубы
Дворянские роды, на гербах которых изображены два страусовых пера